«Ку́рочка Ря́ба»:

 «Курочка Ряба» — народная сказка.
 «Курочка Ряба» — фильм Андрея Кончаловского (Россия — Франция, 1994).
 «Курочка Ряба» — витраж в Парижском метрополитене.

См. также 
 Курочка (значения)